Școala Națională de Arte Frumoase se poate referi la:
 Universitatea Națională de Arte București, instituție de învățământ din București
 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, instituție de învățământ din Paris